Imamović est un patronyme bosniaque composé de l'élément Imam, et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Imam »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1978), musicien, chanteur et compositeur bosnien ;
 Jasmin Imamović (né en 1957), homme politique et écrivain bosnien ;
  (1920–1994), accordéoniste, chanteur et auteur bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque

en:Imamović